

Patronymes
 Angela du Maurier (1904-2002), romancière anglaise, sœur de Daphné du Maurier
 Daphné du Maurier (1907-1989) est une romancière britannique, fille de Gerald du Maurier, auteur de Rebecca, de L'Auberge de la Jamaïque et Les Oiseaux.
 George du Maurier, (1834-1896), grand-père de Daphné du Maurier, est un illustrateur  et un romancier.
 Gerald du Maurier (1873-1934), fils de George du Maurier, est un acteur britannique

Divers
 du Maurier est une marque de cigarette canadienne produite par Imperial Tobacco et très populaire au Canada.